M110 puede hacer referencia a:

El fusil semiautomático de francotirador M110;
La galaxia elíptica M110;
El obús autopropulsado M110.